Sistema monofase, un tipo di sistema elettrico
 Imposta monofase sulle importazioni, imposta indiretta praticata nello Stato di San Marino
Motore monofase, tipo di motore elettrico